Die B Grupa 1994/95 war die 46. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 20. August 1994 und endete am 10. Juni 1995.

Modus 
Die 32 Mannschaften wurden geografisch in zwei Gruppen eingeteilt. Diese spielten an 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Meister stiegen direkt in die A Grupa auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten den dritten Aufsteiger aus.

Die jeweils letzten acht Teams stiegen in die W Grupa ab, da die folgende Spielzeit in einer Gruppe mit 20 Vereinen ausgetragen wurde.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-off 
Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger.

|}

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1994 95
Fußballsaison 1994/95